hiszpański i portugalski odpowiednik imienia Hilary. 
 José Hilário López, 1798-1869 - kolumbijski wojskowy i polityk, w latach 1849-1853 prezydent Republiki Kolumbii.
 Hilário (ur. 1939), właśc. Hilário Rosário da Conceição - portugalski piłkarz, grający na pozycji prawego obrońcy, przez wiele lat był zawodnikiem Sportingu; z reprezentacją Portugalii, w której barwach rozegrał 39 meczów, zdobył brązowy medal na Mundialu 1966.
 Hilário (ur. 1975), właśc. Henrique Hilário Alves Sampaio - portugalski piłkarz, grający na pozycji bramkarza, był zawodnikiem wielu klubów portugalskich, w tym dwukrotnie FC Porto; od 2006 roku jest zmiennikiem Petra Čecha w Chelsea F.C.